Габсбург:

 Габсбурги — династия монархов
 Габсбург (замок) — первоначальное владение Габсбургов, давшее название роду.
 Габсбург — коммуна в Швейцарии.

Персоналии 
 Габсбург-Лотарингский, Отто фон (1912—2011) — на протяжении 88 лет глава дома Габсбургов, старший сын последнего австрийского императора Карла I и Циты Пармской. 
 Габсбург-Лотарингский, Рудольф фон (1919—2010) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов, младший сын императора Карла I и Циты Бурбон-Пармской.